Hannah – variante in diverse lingue del nome proprio femminile Anna
 Hannah – città della Contea di Cavalier, Dakota del Nord (Stati Uniti d'America)
 Hannah – film del 1997 diretto da Reinhard Schwabenitzky
 Hannah – film del 2017 diretto da Andrea Pallaoro

Pagine correlate 
Hanna